Sandy Plains ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Plains (Georgia)
 Sandy Plains (Cleveland County, North Carolina)
 Sandy Plains (Polk County, North Carolina)
 Sandy Plains (Pennsylvania)